Дерринейн:

 Дерринейн — деревня в Ирландии, находится в графстве Керри (провинция Манстер).
 Дерринейн — тауншип в округе Ле-Сур, Миннесота, США.